Schlumberger se poate referi la:
Schlumberger, companie multinațională care furnizează servicii și tehnologie pentru industria de petrol și gaze;
 Conrad și Marcel Schlumberger, fondatorii companiei Schlumberger.